Okręty US Navy o nazwie USS "Beaufort":
 Pierwszy "Beaufort" (1799) był galerą, która była w służbie w latach 1799-1802.
 Drugi "Beaufort" (AK-6) był okrętem zaopatrzeniowym typu Beaufort, który był w służbie w latach 1917-1925.
 Trzeci "Beaufort" (PF-59) był fregata typu Tacoma, który był w służbie w latach 1944-1946.
 Czwarty "Beaufort" (PCS-1387) był ścigaczem okrętów podwodnych typu PCS-1376, który był w służbie w latach 1944-1956.
 Piąty "Beaufort" (ATS-2) był okrętem ratowniczym typu Edenton, który był w służbie w latach 1972-1996.

 Zobacz też CSS "Beaufort"

Beaufort